Сан Хуан Тетла има више значења:

 Сан Хуан Тетла (Чијаузинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Тетла (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику